Murić ist der Familienname folgender Personen:

 Arijanet Murić (* 1998), kosovarisch-montenegrinischer Fußballspieler
 Maja Murić (* 1974), kroatische Tennisspielerin
 Saima Murić (* 2006), serbische Leichtathletin